A palavra Ponte Preta pode se referir a:

 Ponte Preta,  município brasileiro do Estado do Rio Grande do Sul
 Associação Atlética Ponte Preta, clube de futebol da cidade de Campinas.
 Ponte Preta, bairro de Campinas.
 Ponte Preta, bairro de Queimados.
 Represa da Ponte Preta, atrativo turístico de Santos Dumont.
 Stanislaw Ponte Preta, pseudônimo de um escritor brasileiro.

Desambiguação